Гуве — греческий топоним. Может означать:
 Гуве (город) — малый город.
 Гуве (дим) — бывшая община (дим).
 Като-Гуве — малый город.

См. также 
 Като-Гуве